Róża est le nom :

Toponymie 
En Pologne
dans la voïvodie de Basses-Carpates
 du village de Róża

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Róża, dans le powiat de Nowy Tomyśl
 du village de Róża, dans le powiat de Słupca

 ddns la voïvodie de Łódź 
 du village de Róża

dans la voïvodie de Lublin 
 du village de Róża

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Róża

Cinéma 
 Róża, film de Józef Lejtes sorti en 1936
 Róża, film de Wojciech Smarzowski sorti en 2011

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme